Berezivka puede referirse a:

Berezivka, localidad del Raión de Balta en el óblast de Odesa (Ucrania).
Berezivka, localidad y sede del Raión de Berezivka en el óblast de Odesa (Ucrania).